Gundestrup kan have flere betydninger:

Stednavne 
 Danmark
 Gundestrup (Brylle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brylle Sogn, Assens Kommune
 Gundestrup (Glenstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Glenstrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Gundestrup (Grevinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grevinge Sogn, Odsherred Kommune
 Gundestrup (Hundstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hundstrup Sogn, Svendborg Kommune
 Gundestrup (Hørby Sogn) – en bebyggelse i Hørby Sogn, Frederikshavn Kommune
 Gundestrup (Hørning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørning Sogn, Randers Kommune
 Gundestrup (Aars Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aars Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Sverige
 Gundestrup (Allerums Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Luggude Herred i Skåne med det senere svenske navn Kulla Gunnarstorps slott
 Gundestrup (Vrams Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Luggude Herred i Skåne med det senere svenske navn Vrams Gunnarstorps slott

Efternavn 
 Niels Steen Gundestrup – dansk polarforsker